Blue Lake ist der Name folgender 

Seen

in Antarktika:
 Blue Lake (Ross-Insel)

in Australien:
 Blue Lake (Anabranch North), New South Wales
 Blue Lake (Kosciuszko National Park), New South Wales
 Blue Lake (Little Topar), New South Wales
 Blue Lake (Norma Downs), New South Wales
 Blue Lake (South Australia), South Australia
 Blue Lake (Tasmanien), Tasmanien
 Blue Lake (Western Australia), Western Australia

in Neuseeland:
 Blue Lake (Canterbury)
 Blue Lake (Otago)
 Blue Lake (Raoul Island), See auf Raoul Island
 Blue Lake (Southland), Gebirgssee im Southland District in der Region Southland 
 Rotomairewhenua / Blue Lake, See im Tasman District
 Tikitapu/Blue Lake, See nahe Rotorua

in den Vereinigten Staaten:
 Blue Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Blue Lake (Ketchikan Gateway Borough, Alaska)
 Blue Lake (Valdez-Cordova, Gulkana, Alaska)
 Blue Lake (Valdez-Cordova, Nabesna, Alaska)
 Blue Lake (Arizona)
 Blue Lake (Lee County, Arkansas)
 Blue Lake (Ouachita County, Arkansas)
 Blue Lake (Prairie County, Arkansas)
 Blue Lake (Union County, Arkansas)
 Blue Lake (Woodruff County, Arkansas)
 Blue Lake (Boulder County, Colorado)
 Blue Lake (Clear Creek County, Colorado)
 Blue Lake (Conejos County, Colorado)
 Blue Lake (Eagle County, Colorado)
 Blue Lake (Garfield County, Colorado)
 Blue Lake (Grand County, Colorado)
 Blue Lake (Gunnison County, Colorado)
 Blue Lake (Hinsdale County, Colorado)
 Blue Lake (Jackson County, Colorado)
 Blue Lake (Lake County, Colorado)
 Blue Lake (Larimer County, Colorado)
 Blue Lake (Mesa County, Colorado)
 Blue Lake (Rio Blanco County, Colorado)
 Blue Lake (Calhoun County, Florida)
 Blue Lake (Highlands County, Florida)
 Blue Lake (Holmes County, Florida)
 Blue Lake (Lake County, Florida)
 Blue Lake (Marion County, Florida)
 Blue Lake (Miami-Dade County, Florida)
 Blue Lake (Orange County, Florida)
 Blue Lake (Polk County, Florida)
 Blue Lake (Santa Rosa County, Florida)
 Blue Lake (Suwannee County, Florida)
 Blue Lake (Volusia County, Florida)
 Blue Lake (Washington County, Florida)
 Blue Lake (Georgia)
 Blue Lake (Bonner County, Idaho)
 Blue Lake (Boundary County, Idaho)
 Blue Lake (Custer County, Idaho)
 Blue Lake (Franklin County, Idaho)
 Blue Lake (Kootenai County, Idaho)
 Blue Lake (Nez Perce County, Idaho)
 Blue Lake (Shoshone County, Idaho)
 Blue Lake (Valley County, Idaho)
 Blue Lake (Marion County, Indiana)
 Blue Lake (Whitley County, Indiana)
 Blue Lake (Humboldt County, Kalifornien)
 Blue Lake (Inyo County, Kalifornien)
 Blue Lake (Madera County, Kalifornien)
 Blue Lake (Mono County, Kalifornien)
 Blue Lake (Nevada County, Kalifornien)
 Blue Lake (Plumas County, Kalifornien)
 Blue Lake (Shasta County, Kalifornien)
 Blue Lake (Calcasieu Parish, Louisiana)
 Blue Lake (Cameron Parish, Louisiana)
 Blue Lake (Concordia Parish, Louisiana)
 Blue Lake (Madison Parish, Louisiana)
 Blue Lake (Natchitoches Parish, Louisiana)
 Blue Lake (Rapides Parish, Louisiana)
 Blue Lake (Alger County, Michigan)
 Blue Lake (Alpena County, Michigan)
 Blue Lake (Barry County, Michigan)
 Blue Lake (Gladwin County, Michigan)
 Blue Lake (Iron County, Michigan)
 Blue Lake (Kalkaska County, Michigan)
 Blue Lake (Kalkaska County, Michigan)
 Blue Lake (Kent County, Michigan)
 Blue Lake (Marquette County, Michigan)
 Blue Lake (Mecosta County, Michigan)
 Blue Lake (Montmorency County, Michigan)
 Blue Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Blue Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Blue Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Blue Lake (Houston County, Minnesota)
 Blue Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Blue Lake (Isanti County, Minnesota)
 Blue Lake (Scott County, Minnesota)
 Blue Lake (Forrest County, Mississippi)
 Blue Lake (Grenada County, Mississippi)
 Blue Lake (Leflore County, Mississippi)
 Blue Lake (Madison County, Mississippi)
 Blue Lake (Marion County, Mississippi)
 Blue Lake (Pearl River County, Mississippi)
 Blue Lake (Perry County, Mississippi)
 Blue Lake (Quitman County, Mississippi)
 Blue Lake (Stone County, Mississippi)
 Blue Lake (Sunflower County, Mississippi)
 Blue Lake (Tallahatchie County, Mississippi)
 Blue Lake (Warren County, Mississippi)
 Blue Lake (Wilkinson County, Mississippi)
 Blue Lake (Flathead County, Montana)
 Blue Lake (Lincoln County, Montana)
 Blue Lake (Madison County, Montana)
 Blue Lake (Pondera County, Montana)
 Blue Lake (Sweet Grass County, Montana)
 Blue Lake (Nebraska)
 Blue Lake (Humboldt County, Nevada)
 Blue Lake (White Pine County, Nevada)
 Blue Lake (Rio Arriba County, New Mexico)
 Blue Lake (Taos County, New Mexico)
 Blue Lake (New York)
 Blue Lake (McLean County, North Dakota)
 Blue Lake (Stutsman County, North Dakota)
 Blue Lake (Oklahoma)
 Blue Lake (Jackson County, Oregon)
 Blue Lake (Jefferson County, Oregon)
 Blue Lake (Lake County, Oregon)
 Blue Lake (Lane County, Oregon)
 Blue Lake (Linn County, Oregon)
 Blue Lake (Multnomah County, Oregon)
 Blue Lake (Tillamook County, Oregon)
 Blue Lake (Wallowa County, Oregon)
 Blue Lake (Wasco County, Oregon)
 Blue Lake (Pennsylvania)
 Blue Lake (South Carolina)
 Blue Lake (Anderson County, Texas)
 Blue Lake (Bowie County, Texas)
 Blue Lake (Brazoria County, Texas)
 Blue Lake (Cass County, Texas)
 Blue Lake (Cherokee County, Texas)
 Blue Lake (Grimes County, Texas)
 Blue Lake (Houston County, Texas)
 Blue Lake (Robertson County, Texas)
 Blue Lake (San Jacinto County, Texas)
 Blue Lake (Titus County, Texas)
 Blue Lake (Duchesne County, Utah)
 Blue Lake (Garfield County, Utah)
 Blue Lake (San Juan County, Utah)
 Blue Lake (Sanpete County, Utah)
 Blue Lake (Summit County, Utah)
 Blue Lake (Tooele County, Utah)
 Blue Lake (Uintah County, Utah)
 Blue Lake (Wasatch County, Utah)
 Blue Lake (Wayne County, Utah)
 Blue Lake (Chelan County, Washington)
 Blue Lake (Clallam County, Washington)
 Blue Lake (Columbia County, Washington)
 Blue Lake (Cowlitz County, Washington)
 Blue Lake (Grant County, Washington)
 Blue Lake (Lewis County, Washington)
 Blue Lake (Okanogan County, Washington)
 Blue Lake (Pend Oreille County, Washington)
 Blue Lake (Skamania County, Washington)
 Blue Lake (Snohomish County, Washington)
 Blue Lake (Stevens County, Washington)
 Blue Lake (Whatcom County, Washington)
 Blue Lake (Yakima County, Washington)
 Blue Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Blue Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Blue Lake (Park County, Wyoming)
 Blue Lake (Sublette County, Wyoming)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue Lake (Kalkaska County), Michigan
 Blue Lake (Muskegon County), Michigan
 Blue Lake (Kalifornien)

Blue Lake steht für:
 Blue Lake Creek, New South Wales
 Blue Lake Nationalpark auf North Stradbroke Island in Queensland, Australien

Siehe auch:
 Blue Lake Township
 Big Blue Lake
 Blausee
 Blauer See
 Lac Bleu